Ративатана () — тайская фамилия.

Известные носители:
 Ративатана, Санчай (род. 1982) — таиландский профессиональный теннисист.
 Ративатана, Сончат (род. 1982) — таиландский профессиональный теннисист.